

Toponyme

Fossa, commune de la province de l'Aquila en Italie

Exogéologie 
 Fossa (pluriel : fossae), nom donné aux fossés, tranchées ou chenaux sur Mars et Vénus.

Patronymes

Zoologie 
 Fossa, nom français d'un mammifère malgache de l'espèce Cryptoprocta ferox.
 Fossa, genre zoologique de la Civette malgache, espèce proche du fossa ci-dessus.